Ангела Локсин (; род. 23 апреля 1985) — филиппинская модель и актриса . Помимо модельного бизнеса, Ангела занимается режиссурой и дизайном одежды.

Ангела родилась в Провинции Булакан, Филиппины. Свою актерскую карьеру она начала в 19 лет, снявшись в телесериале «Мулавин» в 2004 году. Позже она была задействована в съемках известного филиппинского сериала «Дарна», где сыграла роль основной супер-героини. В 2007 году у Ангелы истекал контракт с компанией GMA Network, но она не стала его продлевать а заключила другой контракт, на этот раз с компанией ABS-CBN. Первой съемкой в новой компанией стал сериал «Лобо». Её первой работой, вышедшей в широкий прокат, стал фильм «Люби меня снова», где она сыграла главную роль девушки по имени Ара. На данный момент она снимается в фильме компании ABS-CBN «Бессмертная», который является сиквелом к сериалу «Лобо».

Биография 

Ангела Локсин родилась в районе Св. Марии, Провинции Булакан, Филиппины. Её родители развелись когда Ангеле было 14 лет и с тех пор она жила с отцом, Ангело Колменарес. Девушка окончила Колледж Святого Иакова в Кесон-Сити, затем Университет Святого Томаса в столице Филиппин, Маниле. В августе 2007 Ангела посетила ускоренный курс по дизайну одежды в Лондонском Колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина. Одним из самых известных фильмов с её участием является экранизация романа английской писательницы, Эмили Бронте — «Грозовой перевал». Фильм вышел в 2007 году под названием «Обещание» (, филиппин. Ang Pangako). Ангела сыграла в нем роль Андреа (Кэтрин Эрншо).

Фильмография

Телесериалы

Кинофильмы

Ссылки 

 

Фотомодели по алфавиту
Фотомодели Филиппин
Актрисы Филиппин
Выпускники университета Санто-Томас
Лауреаты премии FAMAS лучшей актрисе